Świątynie pod wezwaniem św. Alberta:

 Kościół św. Brata Alberta w Krakowie
 Kościół św. Brata Alberta w Radomiu
 Kościół św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie
 Kościół św. Brata Alberta w Zawierciu
 Kościół św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze

Zobacz też 
 parafie o tym wezwaniu

Albera, św.